Коллер — фамилия.

Известные носители 
 Коллер, Александр фон (1813—1890) — австрийский и австро-венгерский военачальник.
 Коллер, Арнольд (род. 1933) — швейцарский юрист, политик.
 Коллер, Вернер (род. 1942) — швейцарский лингвист.
 Коллер, Дагмар (род. 1939) — австрийская актриса и певица.
 Коллер, Дафна (род. 1968) — израильско-американский профессор факультета информатики Стэнфордского университета.
 Коллер, Джейкоб — американский джазовый композитор и пианист-виртуоз.
 
  (род. 1982) — австрийский футболист.
 Коллер, Рудольф (1828—1905) — швейцарский художник.
 Коллер, Юлиус (1939—2007) — чехословацкий художник, авангардист.
 Коллер, Ян (1973) — чешский футболист, нападающий.

См. также